Анаеробност е термин, за означаване на всички процеси, явления или условия без кислород ( е частица за отрицание, а aero e „въздух“; тоест „без въздух“, в случая въздух е в смисъл на кислород). Противоположна по значение на аеробност.

Понятия свързани с анаеробност:

 Анаеробно разграждане, разграждане на сложни органични съединения с помощта на бактерии, без присъствие на кислород
 Анаеробна гликолиза, превръщането на захари до нискомолекулни продукти, без кислород
 Анаеробен организъм, всеки организъм, за съществуването на който не е необходим кислород
 Анаеробно дишане, окислението на молекули, без участието на кислород

Биохимия
Околна среда